Élections régionales en Allemagne ;
Élections régionales en Belgique ;
Élections régionales en France.